
Termin -{GP}- ima više značenja.

 3-Fosfoglicerinska kiselina
 Glikoprotein